Tenetiše (gmina Kranj)
 Tenetiše (gmina Litija)